Červený Kameň (burcht), een burcht in de Kleine Karpaten
 Červený Kameň (gemeente), een gemeente in Slowakije